Y1, Y-1 ou Y01 peut faire référence à :
 Norvège, selon la liste des Vehicle Identification Numbers,
 une catégorie de hiéroglyphes dans la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner,

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres